Луб'янська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії у XIX — першій чверті XX століття:
 Луб'янська волость — Павлоградського повіту Катеринославської губернії;
 Луб'янська волость — Дмитрівського повіту Орловської губернії.